Valentinskirche/-kapelle oder Valentinuskirche/-kapelle ist der Name verschiedener Kirchengebäude, die das Patrozinium des heiligen Valentin von Terni oder Valentin von Rätien tragen:

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Kath. Valentinskirche (Rohrbach am Gießhübel), Eppingen
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin (Limbach), Baden
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Lottstetten, Baden
 Valentinskapelle, Ulm

Bayern 
 St. Valentin (Allmannshausen)
 St. Valentin (Altenhausen)
 Schlosskapelle St. Valentin, Au vorm Wald
 Kath. Filialkirche St. Valentin (Aufhofen)
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, OT Reutern, Bad Griesbach im Rottal
 Kath. Filialkirche St. Valentin, Bergham
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin (Birkenfeld), Birkenfeld (Unterfranken)
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Bischofsreut
 Kath. Pfarrkirche Mariä Geburt und St. Valentin, Burghausen
 Ehemaliges Patrozinium der Kirche Mariä Himmelfahrt und St. Kilian, Kolonat und Totnan (Neusetz), Dettelbach-Neusetz
 Kath. Kapelle St. Valentin, Eichenbühl
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin (Endlhausen)
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin (Engenthal), Engenthal
 Kath. Filialkirche St. Valentin (Altenhausen) in Freising-Altenhausen
 Valentinskapelle Frickenhausen am Main
 Kath. Filialkirche St. Valentin, Gerlhausen
 Kath. Filialkirche St. Valentin, Großköchlham
 Kath. Filialkirche St. Valentin, Grünbach
 Kath. Filialkirche St. Valentin und St. Martin (Gundelshausen, Schweitenkirchen)
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Hechenberg
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Hirtlbach
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Holzhausen
 Kath. Kapelle St. Valentin, Kammerforst
 Kath. Kapelle St. Valentin, Katzenthal
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Kottgeisering
 Schlosskapelle St. Valentin (Loham)
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin (Marzoll) (Stadt Bad Reichenhall)
 St. Cyriakus und Valentin (Mömbris)
 Kath. Filialkirche St. Valentin (Neusetz)
 Kath. Kapelle St. Valentin (Niernsdorf)
 St. Valentin (Obererlbach)
 Kath. Filialkirche St. Valentin (Oberherrnhausen)
 Kath. Kapelle St. Valentin, Obermembach
 Kath. Filialkirche St. Valentin (Percha) in Starnberg
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Pforzen
 Kath. Pfarrkirche St. Kilian und Valentin, Riedern
 Kath. Pfarrkirche St. Valentinus, Rohrbach (Karlstadt)
 Heilig-Kreuz-Kapelle (Valentinuskapelle), Rohrbach
 Kath. Kapelle St. Valentin, Schweinbach
 Kath. Filialkirche St. Valentin, Taufkirchen
 Kath. Filialkirche St. Valentin (Thonstetten), Thonstetten
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin (Unterföhring), Unterföhring
 Valentinikapelle (Unterleiterbach), Unterleiterbach
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Wießengiech
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Wintersbach

Brandenburg 
 Valentinkirche (Dubrau)
 Valentinskirche (Preschen)

Hessen 
 Kath. Kirche St. Georg und St. Valentin (Brand)
 Kath. Filialkirche St. Valentinus, Eichenau
 Valentinuskapelle, Eppertshausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg
 Kath. Pfarrkirche, Basilika minor St. Valentinus, Kiedrich

Nordrhein-Westfalen 
 Kath. Filialkirche St. Valentin (Venrath), Erkelenz, Ortsteil Venrath
 Kath. Filialkirche St. Valentin (Krautscheid)

Rheinland-Pfalz 
 Kath. Pfarrkirche St. Valentinus, Bann
 Kath. Kapelle St. Valentin (Feuerscheid)
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Ockfen

Saarland 
 Kath. Valentinuskapelle (Düppenweiler) bei Beckingen im Landkreis Merzig-Wadern
 Kath. Kirche St. Valentin (Otzenhausen), Gemeinde Nonnweiler
 Valentinuskapelle (Wiesbach)

Sachsen-Anhalt 
 Ev. Kirche St. Valentin (Deesdorf)

Thüringen 
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Ecklingerode
 Evang. Kirche St. Valentin (Leimrieth)
 Evang. Kirche St. Valentin (Ringleben)
 Evang. Valentinskirche (Sirbis), Gemeinde Zedlitz

Italien 
Südtirol
 St. Valentin auf der Haide, Valentinskapelle des ehemaligen Passhospizes
 Kath. St.-Valentin-Kirche (Kastelruth)
 St. Valentinskapelle in Obermais bei Meran
 St. Valentin am Friedhof bei Tramin

Niederlande 
 Valentinuskapelle, Bergeijk in der Provinz Nordbrabant

Österreich 
Kärnten
 Pfarrkirche Glainach
 Filialkirche Passriach

Niederösterreich
 Pfarrkirche Gettsdorf
 Pfarrkirche Großrußbach
 Pfarrkirche St. Valentin-Landschach
 Pfarrkirche hl. Valentin St. Valentin

Oberösterreich
 Pfarrkirche Ansfelden
 Katholische Pfarrkirche Kirchberg bei Linz
 Pfarrkirche Weyregg am Attersee
 Filialkirche Braunau-Haselbach
 Filialkirche Kleinmurham
 Filialkirche Valentinhaft

Steiermark
 Pfarrkirche Wettmannstätten

Tirol
 Pfarrkirche Nauders
 Pfarrkirche Rietz

Vorarlberg
 Pfarrkirche Bizau

Schweiz 
 Caplutta S. Valentin, Puzzatsch (GR)
 Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Rüthi (SG)

Tschechien 
 St. Valentin (Most)

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)